Teleskop steht für:

 Teleskop, optisches Instrument
 Teleskop (Sternbild), Sternbild des Südhimmels
 Teleskop, Stütz- und Haltevorrichtung in der Zahnprothetik, siehe Teleskopprothese
 Teleskop, Anordnung von Teilchendetektoren für Messungen, siehe Teilchendetektor #Detektorteleskop

Siehe auch:

 Teleskoprohr, durch Auseinanderziehen verlängerbare Rohre
 Teleskopschienenführung
 teleskopisch